Мария Григорьевна Губань (род. 14 августа 1947, село Чапаевка, ныне село Калиново Таращанского района Киевской области) — украинская советская деятельница, звеньевая колхоза имени Чапаева Таращанского района Киевской области. Депутат Верховного Совета СССР 11-го созыва.

Биография 
Родилась в крестьянской семье. Образование среднее.

С 1964 года — телятница, с 1972 года — звеньевая колхоза имени Чапаева села Чапаевка Таращанского района Киевской области. Собирала высокие урожаи сахарной свеклы.

Потом — на пенсии в селе Чапаевка (теперь — Калиново) Таращанского района Киевской области .

Награды 
 орден Трудовой Славы III ст.
 медали

Источники 
 Депутаты Верховного Совета СССР. Одиннадцатый созыв. — Москва: Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся», 1984.

Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва